Schellkopf heißen Erhebungen:

 Schellkopf (Ammergauer Alpen) (1832 m), Berg in den Ammergauer Alpen, Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Schellkopf (Hohe-Acht-Bergland) (651,8 m), Berg im Hohe-Acht-Bergland beim Forsthaus Langhardt, Ortsgemeinde Heckenbach,  Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Schellkopf (Östliche Hocheifel) (495 m), Berg in der Östlichen Hocheifel bei Brenk, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, mit Phonolith-Abbau
 Schellkopf (Aischtal) (340 m), Randhügel des Aisch­tals bei Dottenheim, Gemeinde Dietersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schellkopf (Schönfeld) (259,1 m), Hügel bei Schönfeld, Gemeinde Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Schellkopf  ist der Familienname folgender Personen:
 Holger Schellkopf, deutscher Journalist und Medienmanager

Siehe auch:
 Schöllkopf